Domício Eutrópio — oficial romano do 
 Eutrópio (historiador) — historiador romano do 
 Eutrópio (cônsul) — oficial bizantino (m. 399)
 Eutrópio de Orange — bispo romano do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história